

Джамайка — місто, штат Айова
 Джамайка — місто, штат Вермонт

Див. також 
 Ямайка
 Джамейка (затока)